Fulco eller Fulko (fr. Foulques) kan syfta på

 Fulko av Neuilly (? - 1202) folkpredikant under medeltiden, predikade det fjärde korståget 1199 på uppmaning av påven Innocentius III
 Fulco di Verdura  (1898-1978), italiensk hertig och smyckekonstnär

Grevar av Anjou
 Fulko I (–941), en greve
 Fulko II (–958), en greve 
 Fulko III (972-1040), en krigare som är känd under namnet Fulco Nerra
 Fulko IV (1043–1109), en greve 
 Fulko av Jerusalem (V) (1095-1142), kung av Jerusalem

Franska släkter